John Bell  (morto nel 1556), vescovo inglese
John Bell  (1691-1780), scrittore scozzese
John Bell  (1745-1831), editore inglese
John Bell (1763-1820), anatomista e chirurgo scozzese
John Bell  (1764-1836), avvocato inglese
John Bell  (1796-1869), sindaco di due città dello stato statunitense dell'Ohio
John Bell  (1797-1869), segretario alla Guerra degli Stati Uniti
John Bell  (1809-1851), politico inglese, membro del Parlamento
John Bell  (1811-1895), scultore britannico
John Graham Bell (1812-1899), tassidermista statunitense
John Bell Hood (1831-1879) militare statunitense.
John Bell Hyslop (c. 1833-1920), giornalista scozzese
John William Bell (1838-1901), politico canadese
John Bell Howatt (1846-1929), politico canadese
John Calhoun Bell (1851-1933), politico statunitense
Jack Bell (nato nel 1869), calciatore scozzese
John Joy Bell (1871-1934), scrittore scozzese
John Thomas Bell (1878-1965), fondatore della società Bellway
John C. Bell Junior (1892-1974), giudice americano e governatore della Pennsylvania
John J. Bell (1910-1963), politico statunitense
John Stewart Bell (1928-1990), fisico nordirlandese
John Bell (nato nel 1940), attore e regista australiano
John Lane Bell (nato nel 1945), matematico e filosofo
John L. Bell (nato nel 1949), musicista e compositore scozzese
John Irving Bell (nato nel 1952), biologo britannico-canadese
John Cameron Bell (nato nel 1953), ricercatore canadese
John Bell  (nato nel 1962), chitarrista e cantante statunitense dei Widespread Panic
John Bell, calciatore scozzese
John Peter Bell, diplomatico canadese
John A. Bell, allenatore di football americano
John Bell (nato nel 1997), attore scozzese